Esistono più comuni francesi con questo nome

Thézac – Charente Marittima
Thézac – Lot e Garonna